, учени́ца (ж.р.)

в широком значении: тот, кто чему-то учится.

Учеником называют учащегося начального или среднего учебного заведения.

Учебные заведения, в которых обучают по стандартным учебным программам, называются средними школами.

Ступени обучения в средних школах:
начальная 1—4 классы,
основная 5—9 классы,
старшая 10—11 классы.

Таким образом, детей, обучающихся в 1—4 классах, называют учениками начальной школы, с 5 по 9 – учениками основной школы, с 10 по 11 классы – учениками старшей школы или старшеклассниками.

Также существует общее для учеников любых классов название – школьники.

В России с 2001 года определено, что школьное среднее общее образование – это 11 классов, а основное общее образование – это 9 классов.

В другом значении ученик – это человек, который изучает какой-нибудь предмет, какую-нибудь отрасль науки или техники, какое-нибудь дело под руководством специалиста, мастера. К примеру, ученик сапожника, ученик токаря, ученик парикмахера.

Также учеником называют того, кто следует какому-нибудь учению, придерживается чьих-либо взглядов и идей (общественных, научных, религиозных и т. п.), продолжает его деятельность. Например, учениками обычно называли первых последователей Иисуса Христа. Ленин считается верным учеником Маркса и Энгельса, последователем их идей.

История 
Слово «ученик» образовано от слова «учить». Слово «учить» в свою очередь – от общеславянского слова «укъ» (в древности на конце слов, оканчивающихся на твёрдый согласный писалась буква «еръ» –- Ъ). Слово «укъ» употреблялось в том же значении, в каком в современном языке употребляется слово «учение».

Слово ученик» является однокоренным со словами «учить, учение, учёный, наука, научный» и т. д., а исторически оно является однокоренным со словами «навык, привыкать, привычка», а возможно, что и с такими словами, как «ум» и «ухо».

Картинки в живописи 
Список картин:

 «Сельская школа». Альбер Анкер, швейцарский художник, 1831 — 1910
 «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского». Русский художник Н. П. Богданов-Бельский, 1868-1945.
 «Сельская школа». Морган Уэйстлинг, американский художник, род.в 1964 г.
 «Начальная школа». Магнус 

 Энкель, финский художник (1870-1925).
 «Награда учителю». Абрам М. Харьковский, советский художник (1911-1995).
 «Дополнительные занятия в школе». Дмитрий И. Пускин, советский художник (1919-1999).
 «Не решила». Виктор А. Цветков, российский художник, род. в 1951 г.

См. также 
 Ученичество
 Адепт
 Студент

Примечания

Ссылки 
 

Образование
Педагогика